Admiral Lazarev kan syfta på:

 Mikhail Lazarev (1788–1851), en rysk admiral

Fartyg
 Admiral Lazarev (1867) - det första fartyget i sin klass av Monitorer i kejserliga ryska flottan
 Admiral Lazarev (1932) - en Nachimov-klass lätta kryssare som efter revolutionen döptes om till Krasnyi Kavkaz i Sovjetunionens flotta
 Admiral Lazarev (1952) - en Sverdlov-klass kryssare i Sovjetunionens flotta
 Admiral Lazarev (1987) - Kirov-klass robotkryssare, som ursprungligen hette Frunze i Sovjetunionens flotta